

Patronyme 

 Alphonse de Cailleux (1788-1876), peintre et conservateur de musée français.
 André Cailleux (1907-1986), géographe français.
 Gaston Cailleux, skipper olympique français.
 Jean-Charles Cailleux (1971-), arbitre de football français.
 Roland Cailleux (1908-1980), médecin et écrivain français.
 Théophile Cailleux (1816-1890), essayiste français.

Autres 
 La galerie Cailleux, active à Paris lors de la seconde moitié du .
Cailleux est aussi le nom d'un cratère lunaire.

Patronyme français